Singapore, Singapura, Singhpur  eller Singhpura kan syfta på:

Singapore
Singapore – en ö-stadsstat i Sydöstasien
Short Singapore – ett brittiskt sjöflygplan

Singapura
Kungariket Singapura – Malajkungarike under 1300-talet i Sydöstasien
Singapura – den minsta kattrasen

Singhpur
 Singhpur Drain (kanal i Indien, lat 27,67, long 78,86) – Uttar Pradesh, 
 Singhpur Drain (kanal i Indien, lat 27,19, long 79,09) – Uttar Pradesh,

Singhpura
 Singhpura Minor – en kanal i Indien

Se även
 Singapur